Ochromolopis är ett släkte av fjärilar. Ochromolopis ingår i familjen skärmmalar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Skärmmalar
Ochromolopis